Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2020 se konal ve středu 19. února jako třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Südtirol Arena. Na trati 20 km jeli závodnici pět čtyřkilometrových okruhů s dvěma střelbami vleže a dvěma vstoje. Zahájení proběhlo ve 14.15 hodin středoevropského času. Do závodu nastoupilo 105 biatlonistů.

Obhájcem vítězství byl Němec Arnd Peiffer, který po šesti netrefených terčích dojel až na 50. místě.

Mistrem světa se stal 31letý Francouz Martin Fourcade, pro kterého byla třináctá zlatá medaile ze světových šampionátu, ale první individuální po třech letech. Na druhém místě dojel norský biatlonista  Johannes Thingnes Bø, který získal třetí cenný kov z probíhajícího mistrovství. Třetí místo překvapivě obsadil Rakušan Dominik Landertinger, který získal celkově pátou medaile v mistrovství světa.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2020